Массії́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 100 км на південь від Діжона, 24 км на північний захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 157 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 379,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Массії на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Массії на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара